Fuerte Apache puede referirse a:

Para el barrio de la ciudad argentina de Ciudadela, véase Fuerte Apache.
Para la película de 1948 de John Ford, véase Fort Apache.
Para la película de 2007 de Mateu Adrover, véase Fuerte Apache.
Para la fortificación militar, véase Fuerte Apache (Arizona).
Para el grupo musical de rap argentino, véase Fuerte Apache (banda).